Radio 4 est un nom référençant plusieurs stations de radio :

Radios 
 BBC Radio 4, une radio britannique ;
 BBC Radio 4 Extra, une radio britannique ;
 Ràdio 4, une radio espagnole diffusant en catalan ;
 Radio 4, une radio des Pays-Bas ;

Autre 
 Radio 4, un groupe new-yorkais de punk

Voir aussi